Bilar kan avse:
Bil – ett motorfordon
Bilar (film) – amerikansk animerad film från 2006
Cars (datorspel) – datorspel baserat på filmen
Ahlgrens bilar – varumärke för skumgodis tillverkat av Cloetta